

Énoncé 
Soit une variable X dont le domaine de définition ne dépend pas de 

 Une condition nécessaire et suffisante pour que l'échantillon  admette une statistique exhaustive est que la forme de la densité soit :
 (famille exponentielle)

 Si la densité est de cette forme et si de plus l'application  est bijective et continûment différentiable pour tout i,
alors  est une statistique exhaustive particulière.

Statistiques